Чемпіонат світу з баскетболу 1994 року — 12-ий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив в Канаді з 4 серпня по 14 серпня 1994 року.

Арени

Команди-учасниці 

ФІБА Африка (2)
 
 
ФІБА Азія (2)
 
  *

ФІБА Америка (4+2)
 
 
  (господарі)
 
 
  (Олімпійський чемпіон)
ФІБА Океанія (1)
 

ФІБА Європа (5)
 
 
 
 
 

*  знялась з турніру,  змінила збірну КНДР.

Попередній раунд

Група А 

4 серпня 1994

5 серпня 1994

7 серпня 1994

Група В 

4 серпня 1994

5 серпня 1994

6 серпня 1994

Група С 

4 серпня 1994

5 серпня 1994

6 серпня 1994

Група D 

4 серпня 1994

5 серпня 1994

7 серпня 1994

Другий етап

Група А 

9 серпня 1994

10 серпня 1994

11 серпня 1994

12 серпня 1994

Група В 

8 серпня 1994

10 серпня 1994

11 серпня 1994

12 серпня 1994

Група С 

8 серпня 1994

9 серпня 1994

11 серпня 1994

Група D 

8 серпня 1994

9 серпня 1994

11 серпня 1994

Фінальний раунд

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Сергій Базаревич
 Реджі Міллер
 Шон Кемп
 Діно Раджа
 Шакіл О'Ніл

MVP  Шакіл О'Ніл

Посилання 
 Архів на ФІБА 

Чемпіонати світу з баскетболу
1994 у баскетболі
Серпень 1994